

Sigle 
 MNM – stable di wrestling
 Missionari della Natività di Maria – istituto di vita consacrata

Codici 
 MNM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Twin County di Menominee (Stati Uniti d'America)
 mnm – codice ISO 639-3 della lingua mapena

Altro 
 MNM – abbreviazione aeronautica di Minimum – Minimo